Браднелл-Брюс, Флоренс (род. 1985) — британская фотомодель и актриса.

См. также 
 Маркиз Эйлсбери